

События 
 В апреле Александр Сергеевич Грибоедов назначается Российским Полномочным Министром-резидентом в Персию.
 В Москве начинает издаваться двухнедельный литературно-критический журнал «Атеней» (выходил до 1830 года).

Книги 
 «Андрей, князь Переяславский» — повесть в стихах Александра Бестужева (Марлинского), публикация первой главы без указания автора.
 «Дон Жуан и Фауст» (Don Juan und Faust) — пьеса Христиана Дитриха Граббе.
 «Жакерия» (La Jacquerie) — историческая драма-хроника Проспера Мериме.
 «Одинокие странствия по многим странам» — произведение английского писателя Генри Дэвида Инглиса.
 «Полтава» — поэма Александра Пушкина.
 «Фэншо» (Fanshaw) — первый роман американского писателя Натаниела Готорна.

Родились 
 11 января — Мигель Луис Амунатеги, чилийский писатель (ум. в 1828).
 28 января — Уильям Вилс, английский драматург и прозаик (ум. в 1891).
 8 февраля — Жюль Верн (), французский писатель-фантаст (умер в 1905)
 14 февраля — Эдмон Абу (), французский беллетрист и публицист (умер в 1885).
 19 марта — Вильям Аллингам (), английский поэт (умер в 1889).
 22 марта — Витторио Берсецио, итальянский писатель, поэт, драматург, журналист и публицист (умер в 1900).
 23 марта — Алексей Феофилактович Писемский, русский писатель и драматург (умер в 1881).
 20 марта — Генрик Ибсен (), классик норвежской литературы и мировой драматургии (умер в 1906).
 25 апреля — Юлиус-Вальдемар Гроссе, немецкий поэт, прозаик, драматург (умер 1902).
 20 мая (1 июня) — Софья Дмитриевна Хвощинская, писательница-романистка, переводчица (умерла в 1865).
 16 июня — Пётр Алексеевич Бессонов, русский фольклорист (умер в 1898).
 4 июля — Вильгельм Теодор Альвардт (), немецкий учёный-ориенталист и переводчик (умер в 1909).
 24 июля — Николай Гаврилович Чернышевский, литературный критик и публицист (умер в 1889).
 18 августа — Мкртич Пешикташлян, армянский поэт, драматург, актёр, режиссёр и общественный деятель (умер в 1868).
 9 сентября — Лев Николаевич Толстой, граф, русский писатель (умер в 1910).
 2 ноября — Наталья Петровна Грот, русская писательница (умерла в 1899). 
 5 декабря — Валентин Фёдорович Корш, русский журналист, публицист, историк литературы (умер в 1883).
 31 декабря — Жорж Авенель (), французский публицист и историк (умер в 1876).

Скончались 
 5 января — Кобаяси Исса, японский поэт, мастер хайку (родился в 1763).
 18 февраля — Леопольд фон Гёкинг, немецкий поэт-лирик, писатель (род. в 1748).